Вецдаугава ( — Старая Двина) — рукав (древняя устьевая часть) реки Западной Двины (Даугавы), расположенный на севере Риги. На берегу залива расположены микрорайоны Мангальсала, Вецаки, Вецмилгравис, Вецдаугава.
Устье расположено недалеко от впадения Западной Двины в Рижский залив, напротив Острова Любви.
В центре расположен остров Званитайсала ().

На севере залива расположена проезжая часть, соединяющая Вецаки с Мангальсалой. Раньше также на севере озера была расположена железная дорога на полуостров Мангальсала, использовавшияся в грузовых целях, на данный момент она разобрана.

История 
Вецдаугава была вторым устьем Западной Двины и образовывала остров Мангальсала (сейчас это полуостров, но название района, расположенного на нём, всё же сохранилось). В 1567 году второе устье реки было засыпано, на засыпанном устье растут деревья. На дне есть ладья викингов.

Флора и фауна 
Вецдаугава является природно-охраняемым объектом. Она в данный момент заросшая. В заливе обитают щука, плотва, голавль, лещь, окунь, густера, краснопёрка, линь, карась, карп, горчак, ёрш, щиповка, серебряный карась, вимба, судак, ротан и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Заливы Латвии
Водные объекты Риги
Речные заливы